Painlevé ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Painlevé (1902–1989), französischer Dokumentarfilmer, Szenenbildner und Schauspieler
 Paul Painlevé (1863–1933), französischer Mathematiker und Politiker

Siehe auch:
  Painlevé-Gleichungen